Niederle ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth A. Niederle (* 1949), österreichischer Schriftsteller
 Jiří Niederle (1939–2010), tschechischer Physiker
 Lubor Niederle (1865–1944), tschechischer Archäologe, Anthropologe, Ethnograph und Historiker
 Robert Jazze Niederle (* 1964), österreichischer Autor, Maler, Comiczeichner und -texter